Arhodeoporus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Newell 1947. Arhodeoporus ingår i familjen Halacaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Arhodeoporus